Пантели — фамилия. Известные носители:

 Пантели, Антимос (род. 1997) — кипрский футболист. 
 Пантели, Пантелис (род. 1999) — кипрский футболист. 
 Пантели, Стилианос (род. 1999) — кипрский футболист.